Tunnels, est un groupe de jazz fusion.
 Tunnels, est une série littéraire pour la jeunesse de Roderick Gordon et Brian Williams.
 Tunnels, est un duo comique owarai japonais, également chanteurs et animateurs TV.